Фил Тейлор:
 Тейлор, Фил (1954—2015) — британский барабанщик, известен участием в группе Motörhead.
 Тейлор, Фил (род. 1917) — игрок и тренер ФК «Ливерпуль».
 Тейлор, Филип Даглас (род. 1960) — британский профессиональный игрок в дартс, многократный чемпион мира.